Faroqhi ist der Familienname folgender Personen:
 Harun El Usman Faroqhi alias Harun Farocki (1944–2014), deutscher Filmemacher, Autor und Hochschuldozent für Film
 Suraiya Faroqhi (* 1941), deutsche Orientalistin